TIS je lahko kratica za :

 Telefonski imenik slovenije podjetja Telekom Slovenije
 Tehnologija informacijskih sistemov - učni predmet univerzitetnega študija Računalnistva in informatike
 Taborniški imenik Slovenije
 Tržno informacijski sistem - gl. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
 Trženjski informacijski sistem